Солига́лич — железнодорожная станция ведомственной Монзенской железной дороги. Расположена в одноимённом пристанционном посёлке, расположенном к северу от одноимённого города. Конечный пункт 13-километрового ответвления от станции Ламса.

История 
Станция открыта в 1960 году в связи с расширением сети Монзенской железной дороги и необходимостью постройки более удобного пути для вывоза продукции Солигаличского известкового комбината. Однако станция не попала на трассу основного хода железной дороги (он прошёл в стороне от Солигалича).

Деятельность 
 Пассажирское сообщение отсутствует (до 1999 года по рабочим дням курсировал мотовоз, который перевозил школьников на учёбу из Гремячего в Солигалич и обратно).
 Станция отправляет грузы Солигаличского известкового комбината на Монзенскую железную дорогу (и далее через Ламсу и Вохтогу на сеть «РЖД»)

Описание 

Станция состоит из 5 путей, на которых базируется техника и принимаемые и отправляемые составы с продукцией Солигаличского известкового комбината. Также на путях станции базируются списанные вагоны и локомотивы. В северной горловине находится стрелка, в которой начинается подъездной путь к Солигаличскому известковому комбинату. От южной горловины ведёт недействующий путь протяжённостью 500 м, заканчивающийся тупиком.

Ссылки 
 Фотографии станции Солигалич на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Монзенской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1959 году
Железнодорожные станции и платформы Костромской области